Wojciech Jasiński (ur. 1940) – dyplomata
 Wojciech Jasiński (ur. 1948) – polityk
 Wojciech Jasiński (ur. 1952) – koszykarz
 Wojciech Jasiński (ur. 1961) – muzyk
 Wojciech Jasiński (ur. 1967) – samorządowiec